Tabaga (oeloes Megino-Kangalasski), een plaats (selo) in de oeloes Megino-Kangalasski, Oost-Siberië
 Tabaga (Jakoetsk), dorp behorende tot de plaats Jakoetsk, Oost-Siberië